Gai Letori, tribú de la plebs el 
 Gai Letori, pretor el